A 2013-as UEFA-szuperkupa az UEFA-szuperkupa a 38. kiírása volt, amely az előző szezon UEFA-bajnokok ligája és az Európa-liga győztesének évenkénti mérkőzése. A találkozót 2013 augusztus 30-án a 2013-as Európa-liga-győztese és a 2013-as UEFA-bajnokok ligája-döntőjének győztese játszotta. A mérkőzést a Bayern München nyerte, büntetőkkel.

Az UEFA döntése értelmében a mérkőzés a prágai Eden Stadionban került megrendezésre. Az UEFA-szuperkupa döntőjét 1998 és 2012 között a monacoi II. Lajos Stadionban rendezték.

Résztvevők 
A 2012–2013-as UEFA-bajnokok ligája győztese, a Bayern München korábban 1975-ben, 1976-ban és 2001-ben játszott UEFA-szuperkupa döntőt, mindháromszor a BEK/BL győzteseként, de egyiket sem nyerte meg. A 2012–2013-as Európa-liga győztese, az Chelsea 1998-ban a KEK győzteseként, 2012-ben a BL győzteseként szerepelt az UEFA-szuperkupa döntőben. Az 1998-as döntőt megnyerte.

A mérkőzés

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az UEFA-szuperkupa hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 
 2012–2013-as UEFA-bajnokok ligája
 2012–2013-as Európa-liga

UEFA-szuperkupa
Uefaszuperkupa